Four Thirds System — стандарт присоединение объективов для цифровых фотоаппаратов, созданный фирмами Olympus и Kodak (). В рекламных материалах часто называется открытым стандартом, несмотря на это, доступен организациям только под подписку о неразглашении. Стандарт подразумевает полную совместимость камер, объективов и других принадлежностей от разных производителей. 4/3 не основывается ни на одном из предыдущих стандартов, таких как Canon EF, Байонет Nikon F, Байонет K или Minolta A, разработанных для плёночных фотоаппаратов.

Технические характеристики 
 Тип крепления: трёхлепестковый байонет
 Размер сенсора: 18×13,5 мм (22,5 мм диагональ)
 Рабочая часть сенсора: 17,3×13 мм (21,6 мм диагональ)
 Соотношение сторон: 4:3
 Кроп-фактор: 2.0
 Рабочий отрезок: 38,67 мм

Преимуществом данного стандарта несомненно является общее уменьшение веса системы за счёт того, что размер сенсора в четыре раза (по площади) меньше чем у 35-мм камер. Основной идеей было то, что большинство фотографий не требуют очень высокого разрешения. Так для газетных и некрупных журнальных иллюстраций вполне хватает качества такого сенсора.  

Недостатком также является маленький размер сенсора, что в первую очередь приводит к увеличению глубины резкости для нормального объектива, что хорошо при пейзажной и макросъёмке, но плохо при портретной и многих других видах съёмки с открытой диафрагмой, где малая глубина резкости используется как художественный приём, используемый для придания объёма фотографии. Малый сенсор даёт более высокий уровень шумов по сравнению с конкурентами при равных ISO и мегапикселях. При сопоставимом разрешении сенсоров уменьшается диафрагменное число, при котором дифракция приводит к снижению резкости. При разработке байонета был выбран достаточно длинный рабочий отрезок (примерно 1,8 длины диагонали кадра). Кроме того, диаметр байонета значительно превосходит диагональ кадра. Такая конструкция позволяет увеличить диаметр задней линзы объективов и обеспечить их телецентричность в пространстве изображений, значительно повышающую резкость в углах кадра, а также почти исключающую виньетирование и дисторсию. Это потребовало использовать более агрессивные ретрофокусные схемы при разработке нормальных и широкоугольных объективов, что привело к увеличению их габаритов при сопоставимых значениях светосилы и углов обзора.

Производители фотоаппаратов и сменной оптики 
 Leica
 Olympus
 Panasonic

Камеры и объективы 

Olympus выпустила серию объективов Zuiko Digital, разделённых на 3 класса:
 Standard — серия бюджетных объективов без пыле- и влагозащиты
 High Grade — более дорогие и тяжёлые объективы с большим относительным отверстием
 Super High Grade — светосильные объективы или зумы с неизменным относительным отверстием во всём диапазоне зумирования

Leica выпустила 3 объектива с системой стабилизации изображения производства Panasonic и 1 без стабилизации.

Компания «Сигма» (Sigma) с 2004 года адаптировала для системы 4:3 14 объективов с фокусными расстояниями от 10 до 800 мм. С 2009 года компания не выпускала новых моделей для Four Thirds, а с 2010—2011 годов все объективы для этой системы были сняты с производства.

{| class="standard wide"
|- 
|align="left"|10-20mm F4-5.6 EX DC HSM</td>
|- 
|align="left"|24mm F1.8 EX DG Aspherical Macro
|- 
|align="left"|30mm F1.4 EX DC HSM
|- 
|align="left"|18-50mm F3.5-5.6 DC
|- 
|align="left"|18-50mm F2.8 EX DC Macro
|- 
|align="left"|18-125mm F3.5-5.6 DC
|- 
|align="left"|50mm F1.4 EX DG HSM
|- 
|align="left"|55-200mm F4-5.6 DC
|- 
|align="left"|105mm F2.8 EX DG Macro
|- 
|align="left"|70-200mm F2.8 EX DG APO Macro HSM II
|- 
|align="left"|50-500mm F4-6.3 EX DG APO HSM
|- 
|align="left"|150mm F2.8 EX DG APO Macro HSM
|- 
|align="left"|135-400mm F4.5-5.6 DG APO Aspherical
|- 
|align="left"|300-800mm F5.6 EX DG APO HSM
|}

Компания также в 2006 году анонсировала для системы 4:3 объектив 18-50mm F2.8 EX DC, но он так и не появился в продаже в связи со скорым появлением преемника, 18-50mm F2.8 EX DC Macro.

Кроме того, Olympus производит телеконвертеры кратностью 1,4 и 2.

Сравнение с креплениями других производителей

Примечания

См. также 
 Микро 4:3

Ссылки 
 Official Four Thirds System site  
 4:3 на сайте Олимпуса 

Объективы
Фотосенсор
Байонеты
Olympus
Panasonic